Éton – comune francese del dipartimento della Mosa
 Eton – città inglese del Berkshire, sede del prestigioso Eton College
 Eton – città statunitense dello stato della Georgia
 Eton mess – dolce inglese